Campillo de Dueñas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Dueñas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Campillo de Dueñas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar